Руму́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Рье. Округ коммуны — Динь-ле-Бен.

Код INSEE коммуны — 04172.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 722 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 459 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 327 были экономически активными, 132 — неактивными (показатель активности — 71,2 %, в 1999 году было 69,3 %). Из 327 активных работали 276 человек (151 мужчина и 125 женщин), безработных было 51 (16 мужчин и 35 женщин). Среди 132 неактивных 45 человек были учениками или студентами, 41 — пенсионерами, 46 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Сен-Мартен-д’Алиньоск (XVIII—XIX века)
 Приходская церковь Св. Петра в оковах

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки